Acre steht für:
 Acre, ein Flächenmaß
 Acre (Bundesstaat) in Brasilien
 den französischen und englischen Name der Stadt Akkon in Israel

Acre ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Cremer-Acre (1932–2011), deutscher Grafiker, Kunstmaler und Buchillustrator

Acre ist ein Namensbestandteil folgender Fließgewässer:
 Acre Spring Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Tennessee
 Acre Swamp, ein Fluss im US-Bundesstaat North Carolina
 Eighty Acre Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Oregon
 Four Acre Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Georgia
 Green Acre Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Missouri
 Hundred Acre Brook, ein Fluss im US-Bundesstaat Massachusetts
 Rio Acre, Fluss in Südamerika
 Ten Acre Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky
 Ten Acre Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Louisiana
 Ten Acre Fork, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky

ACRE steht für:
 ACRE, eine amerikanische Industrieholding für Schießanlagen
 Alliance Conservatives and Reformists in Europe, siehe Partei Europäische Konservative und Reformer

Siehe auch:

 Acre Creek
 Hells Half Acre Creek
 Thousand Acre Brook
 Acree
 Acres
 Akre

Abkürzung